Nigeriaans curlingteam (gemengd)
Nigeriaans curlingteam (gemengddubbel)
Nigeriaans curlingteam (mannen)
Nigeriaans curlingteam (vrouwen)